Aardrijkskunde
 Melis, een bestuurslaag op het Indonesische eiland Java

Bouwwerk
 Hof te Melis, kasteel in de Belgische provincie Antwerpen

Personen met de achternaam (van) Melis
 An Melis, Belgisch schrijfster en illustratrice
 Angelo van Melis, Nederlands wielrenner
 Cornelia Melis, Arubaans atlete
 Harry Melis, Nederlands voetballer
 Henricus Melis, Nederlands kunstschilder
 Hubert Melis, Belgisch schrijver en Vlaams activist
 Jasper Melis, Belgisch wielrenner
 Louis Melis, Belgisch syndicalist
 Manon Melis, Nederlands voetbalster
 Marcello Melis, Italiaans jazzbassist en jazzcomponist
 Mirella van Melis, Nederlands wielrenster en veldrijdster
 Noud van Melis, Nederlands voetballer
 René Melis, Belgisch schrijver en journalist
 Roland Melis, Nederlands triatleet
 Sarah Melis, Belgisch antivaccinatieactiviste
 Willem Melis, Belgisch advocaat, ambtenaar, journalist en politicus

Voornaam
 Melis, een variant van de jongensnaam Emiel

Nederlandse of Vlaamse achternaam